Временной падеж (аббревиатура — ) в морфологии используется, чтобы указать на время.

Венгерский язык 
В венгерском языке суффикс этого падежа — -kor. Например: hétkor «в семь» или hét órakor «ровно в семь», éjfélkor «в полночь», karácsonykor «в Рождество». Это один из немногих суффиксов в венгерском, который не подчиняется правилам сингармонизма.

Финский язык 
В финском языке суффикс падежа — -lloin / -llöin. Например: milloin — когда?; jolloin — когда? (относительное местоимение); tällöin — в это время; silloin — затем; tuolloin — в то время.

Примечания 

Падеж